Arco (Arco - Kammerorkestret af 1992) er et mindre amatørsymfoniorkester eller strygeorkester bestående af (i 2017) op til 33 strygere og efter behov 12 blæsere, 2 fløjter, 2 klarinetter, 2 oboer, 2 horn, 2 fagotter, 2 trompeter - men ingen basuner. Det blev grundlagt i 1992 og har fra starten været dirigeret af Gunnar Tagmose.

Kammerorkestret Arco har modtaget støtte fra blandt andre: Augustinus-fonden, Nykredits Fond, Johannes Fogs fond, Lyngby-Taarbæk kommunes kulturfond, Bikubenfonden, Unibank/Unidanmarks fond, Franz Hoffmanns mindelegat, Knud Højgaards fond, Sonning-Fonden, Det unge danske kammerorkesters fond og ANT.

Kilde 
orkestrets netsted

Amatørsymfoniorkestre fra Danmark
Musik i København
Etableret i 1992